Wettstein ist ein Familienname.

Namensträger 
 Albert Wettstein (1907–1974), Schweizer Chemiker
 Alexander Wettstein (1861–1887), Schweizer Geologe
 Christoph Wettstein (* 1961), Schweizer Film- und Theaterschauspieler
 Diter von Wettstein (1929–2017), dänischer Genetiker

 Estelle Wettstein (* 1996), Schweizer Dressurreiterin
 Felix Wettstein (* 1958), Schweizer Politiker
 Frank Wettstein (* 1973), deutscher Manager und Fußballfunktionär
 Fritz von Wettstein (1895–1945), österreichischer Botaniker
 Hannes Wettstein (1958–2008), Schweizer Industriedesigner
 Heddy Maria Wettstein (1911–2006), Schweizer Schauspielerin
 Heinrich Wettstein (1831–1895), Schweizer Pädagoge

 Karl-Peter Wettstein (1940–2013), deutscher Politiker
 Manuel Frey-Wettstein (* 1932), Schweizer Transfusionsmediziner
 Martin Wettstein (* 1970), Schweizer Pianist und Komponist
 Minna Wettstein-Adelt (1869–nach 1909), Autorin und Frauenrechtlerin
 Miriam Wettstein, Schweizer Opernsängerin (Mezzosopran)
 Nina Wettstein (* 1999), Schweizer Ruderin
 Oscar Wettstein (1866–1952), Schweizer Politiker und Zürcher Regierungsrat

 Peter Wettstein (* 1939), Schweizer Komponist und Dirigent
 Richard Wettstein (1863–1931), österreichischer Botaniker
 Ulrich Wettstein († 1676 in Lübeck), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Yvo Wettstein (* 1975), Schweizer Violinist

Siehe auch 
 Wettstein von Westersheimb
 Wittstein

Familienname